Бо́ндра () — словацкая фамилия.

Известные носители:
 Бондра, Давид (род. 1992) — словацкий хоккеист, сын Петера Бондры.
 Бондра, Петер (род. 1968) — словацкий хоккеист и функционер, включён в Зал хоккейной славы.
 Бондра, Радован (род. 1997) — словацкий хоккеист, нападающий.
 Бондра, Юрай (род. 1960) — словацкий хоккеист и тренер.